ТРС — многозначная аббревиатура:
 ТРС — теплораспределительный слой
 ТРС — территориально распределённая сеть
 ТРС — транзитный счёт
 ТРС — турбореактивный снаряд
 ТРС — транкинговая радиосвязь
 ТРС — трёхкристальный рентгеновский спектрометр
 ТРС — тувинско-русский словарь
 ТРС — трансформатор развязывающий сигнальный

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей